Янез Янезович Учакар (; ; 18 апреля 1918, Пристава — 22 апреля 1995, Любляна) — югославский словенский военный и политический деятель, участник Народно-освободительной войны Югославии. Народный герой Югославии.

Биография

Предвоенные годы 
Родился 18 апреля 1918 года в Приставе близ Моравче. Окончил среднюю школу, работал на заводе портным. Перед войной участвовал в двух стачках, трудился в рабочем культурном обществе «Взаимность».

Война 
В апреле 1941 года Янез установил контакты с Люблянским райкомом Компартии Словении. 8 августа 1941 вступил в Шишацкую партизанскую роту. В октябре 1941 года был принят в Компартию Словении и Службу обеспечения и безопасности. Руководил тремя группами СОБ и участвовал во многочисленных операциях близ Любляны.

24 февраля 1942 Учакар был арестован полицией, после чего был переправлен в концентрационный лагерь Гонарс. Сбежал оттуда в августе с группой заключённых во главе с Борисом Крайгером, перебравшись через ров. В Словенском Приморье встретился с группой партизан, возглавив 3-ю роту батальона имени Симона Грегорчича. Позднее занял должность политрука 4-го батальона Сочского отряда и командира 3-го батальона Северноприморского партизанского отряда.

В мае 1943 года Учакар продолжил службу в разведке: первоначально в 3-й словенской ударной бригаде имени Ивана Градника, а затем в Северноприморской группе СОБ и Бенешско-Словенском батальоне СОБ. В январе 1944 года вошёл в Словенскоприморский комитет СОБ, в марте возглавил штаб Бришско-Бенешского партизанского отряда. С сентября 1944 и до конца войны нёс службу в разведке 9-го словенского армейского корпуса. Дослужился до звания капитана.

Особенно часто проявлял себя Янез в Словенском Приморье. Восемь раз был ранен в ходе различных боёв и разведывательных операций. После капитуляции Италии в сентябре 1943 года участвовал в разоружении итальянских солдат и в битве за Чивидале (ныне Чедад). С Бришско-Бенешским отрядом подрывал железные дороги Горица–Удине и Горица–Подбрдо, взрывал аэродром Бельведере близ Удине, боролся с итальянскими и немецкими гарнизонами на территории Словении. В мае 1945 года участвовал в освобождении города Удине.

После войны 
В послевоенные годы Учакар нёс службу в разведотряде 4-й югославской армии, до сентября 1947 года работал в разведывательной службе Генерального штаба Свободной территории Триеста. До мая 1948 года занимал должность инструктора в Генеральном штабе Вооружённых сил Албании в Тиране, позднее работал в разведке Генерального штаба Югославской народной армии.

В 1949 году Учакар окончил Пехотную офицерскую школу города Сараево. С 1951 по 1953 годы возглавлял разведслужбу 19-го корпуса ЮНА, с 1953 по 1966 годы — разведслужбу 9-го армейского корпуса ЮНА. В 1961 году также окончил Высшую военную академию Югославской народной армии в Белграде. Вышел в отставку в звании полковника, проживал в Любляне.

Некоторое время занимал должность командира Территориальной обороны СР Словении и дружественной самообороны города Любляны. Входил в Люблянский облком Союза коммунистов Словении, состоял в Союзе резервных старшин и представлял Словению в Союзе ветеранов Народно-освободительной войны.

За годы службы был награждён медалью «Партизанская память 1941», дважды награждён орденом «За храбрость» и рядом других орденов и медалей. Звание Народного героя получил 27 ноября 1953.

Литература 
 Војна енциклопедија (књига десета). Београд 1975. година.
 Народни хероји Југославије. „Партизанска књига“ Љубљана, „Народна књига“ Београд, „Побједа“ Титоград, 1982. година.

Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Военные Югославии
Разведчики Югославии
Разведчики Второй мировой войны
Коммунисты Словении